Le terme rumination peut signifier :

 Zoologie 
 Rumination (zoologie), chez les animaux, partie de la digestion

 Psychologie
 Rumination (psychologie) – lamentation et réflexion.

Homonymie